Мозгови́к:
 Мозговик овечий () — вид ленточных червей, возбудитель ценуроза.
 Мозговик — коралловый полип Pletygyra daedalea.
 Мозговик — болезнь, медуллярный рак.